Губарево — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Губарево — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 

 Губарево — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Губарево — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Губарево — село в Иссинском районе Пензенской области.
 Губарево — деревня в Фировском районе Тверской области.